Гран-при Великобритании 2002 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на автодроме Сильверстоун, в Великобритании. Соревнования состоялись 7 июля 2002 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Рубенс Баррикелло 1:23,083

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании